Saxon (banda) — banda britânica de heavy metal

Saxon (álbum) — álbum da banda homônima

Saxon sound system — sistema de som do Reino Unido

Saxon (Carolina do Sul) — região censo-designada localizada no estado norte-americano de Carolina do Sul

Desambiguações de música